Перви́с Хосуе́ Эступинья́н Тено́рио (; род. 28 января 1998 года в Эсмеральдас, Эквадор) — эквадорский футболист, защитник клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Эквадора. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 

Эступиньян — воспитанник клуба ЛДУ Кито. 1 февраля 2015 года в матче против «Эль Насьональ» Первис дебютировал в эквадорской Примере.

Летом 2016 года Эступиньян перешёл в итальянский «Удинезе» и сразу же был отдан в аренду в английский «Уотфорд», но так и не дебютировал за команду. В 2017 году Первис был отдан в аренду в испанскую «Гранаду». 5 апреля в матче против «Депортиво Ла-Корунья» он дебютировал в Ла Лиге.

Летом 2017 года Первис на правах аренды перешёл в «Альмерию». 20 августа в матче против «Химнастика» он дебютировал за новую команду. Летом 2018 года Эступиньян был отдан в аренду в «Мальорку». 29 сентября в матче против «Луго» он дебютировал за новую команду. 21 декабря в поединке против «Химнастика» Первис забил вой первый гол за «Мальорку». Летом 2019 года Эступиньян был арендован «Осасуной». 17 августа в матче против «Леганеса» он дебютировал в Ла Лиге. 27 октября в поединке против «Валенсии» Первис забил свой первый гол за «Осасуну». 

Летом 2020 года Эступиньян перешёл в «Вильярреал», подписав контракт на 7 лет. Сумма трансфера составила £ 15 млн. 19 сентября в матче против «Эйбара» он дебютировал за новый клуб. В 2021 году Первис помог команде выиграть Лигу Европы. Летом 2022 года Эступиньян перешёл в «Брайтон энд Хоув Альбион», подписав контракт на 5 лет. 21 августа в матче против «Вест Хэм Юнайтед» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

Международная карьера 
В 2015 году Эступиньян завоевал бронзовые медали юношеского чемпионата Южной Америки в Парагвае. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Боливии, Уругвая, Бразилии, Парагвая, Колумбии и дважды Аргентины. В поединке против чилийцев Первис забил гол.

В том же году Эступиньян принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против Гондураса, Мали, Бельгии, России и Мексики. В поединках против малийцев и гондурасцев Первис забил по голу.

В 2017 года Эступиньян в составе молодёжной сборной Эквадора завоевал серебряные медали дамшнего молодёжного чемпионата Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Парагвая, Венесуэлы, Уругвая, Аргентина, а также дважды Колумбии и Бразилии. В поединках против бразильцев, аргентинцев, венесуэльцев и колумбийцев Первис забил четыре мяча.

В том же году Эступиньян принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд США, Саудовской Аравии и Сенегала.

13 октября 2019 года в товарищеском матче против сборной Аргентины Эступиньян дебютировал за сборную Эквадора. 17 ноября 2020 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Колумбии Первис забил свой первый гол за национальную сборную. 

В 2021 году в составе сборной Эквадора Эступиньян принял участие в Кубке Америки в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против команд Колумбии, Бразилии, Венесуэлы, Перу и Аргентины.

Голы за сборную Эквадора

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 31 / забито голов: 3; победы: 9, ничьи: 12, поражения: 10.

Достижения

Командные 
  «Вильярреал»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2020/21

Международные 
 Эквадор (до 20)
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд — 2017

Индивидуальные 
 Символическая сборная Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ: 2021

Примечания 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»